Albert Eide Parr (1900-1991), een Noors-Amerikaans bioloog
Andrew Parr (1983), een Canadees golfer
Catharina Parr (1512-1548), koningin van Engeland
Frank Parr (1918), een Brits schaker
John Parr (1954), een Brits rockzanger
Jonathan Parr (1988), een Noors voetballer
Lenton Parr (1924-2003), een Australisch beeldhouwer
Martin Parr (1952), een Brits fotograaf
William Parr (1e baron Parr of Horton), een Engels hoveling
William Parr (1e markies van Northampton), een Engels politicus, broer van Catharina

Personages:
Dash Parr, een superheld uit de film The Incredibles
Jack-Jack Parr, een ander personage uit dezelfde film
Violet Parr, een superheldin uit deze film

Zie ook 
Par (doorverwijspagina)